Чемпіонат Білорусі з хокею 2005—2006 — 14-й розіграш відкритого чемпіонату Білорусі. Чемпіонат стартував 8 вересня 2005, а фінішував 7 квітня 2006. У сезоні 2005—06 брали участь дванадцять  клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф 

Найкращий бомбардир плей-оф: Віталій Семенченко (Юність-Мінськ) (18 очок).

Перша ліга 
Чемпіонат проходив з 11 вересня 2005 по 28 березня 2006.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 ХК Гомель-2 - Сокіл-2 Київ - 7:1, 5:1
 Юніор (Мінськ) - ХК Вітебськ-2 - 5:1, 3:4 (бул.), 5:0
 Динамо-2 (Мінськ) - ХК Брест-2 - 5:1, 4:6, 3:2 (бул.)
 Хімволокно-2 (Могильов) - Керамін-2 - 2:3 (ОТ), 2:5
Півфінали
 ХК Гомель-2 - Керамін-2 - 6:4, 7:6 (ОТ), 5:1
 Юніор (Мінськ) - Динамо-2 (Мінськ) - 9:6, 2:4, 3:0, 3:2 (бул.)
Матч за 3-є місце
 Динамо-2 (Мінськ) - Керамін-2 - 3:2 (ОТ), 2:4, 3:1, 6:1
Фінал
 ХК Гомель-2 - Юніор (Мінськ) - 2:1, 6:1, 6:3

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів 
 Архів 

2005—2006
Білорусь
Білорусь